Pie de la Cuesta kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Pie de la Cuesta, Oaxaca, San Juan Cacahuatepec, 
 Pie de la Cuesta, Veracruz, Texcatepec, 
 Pie de la Cuesta, Chihuahua, 
 Pie de la Cuesta, Querétaro Arteaga, Pinal de Amoles, 
 Pie de la Cuesta, Hidalgo, Metztitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar